Dans le monde fictionnel de J. R. R. Tolkien (ainsi que dans Donjons et Dragons), les Peredhil (Peredhel au singulier, littéralement Semi-Elfes) sont les descendants d'une union entre un elfe et un homme.

Nom 
Le mot sindarin Peredhel est formé de per « diviser au milieu, couper en deux », racine qui se retrouve également dans le mot Periannath qui désigne les Hobbits, et de eđel « Elfe » ( eđil). Francis Ledoux a traduit ce terme par Demi-Elfe et Periannath par Semi-Homme dans la première traduction du Seigneur des anneaux, mais Daniel Lauzon a quant à lui traduit Peredhel par Semi-Elfe différenciant ainsi les Peredhil des Pereldar, les Demi-Eldar, des Ñoldor n'ayant pas rejoint le Valinor lors de la Grande Marche.

Les lignées de Peredhil 
Chez Tolkien, les unions entre Elfes et Hommes les plus connues sont celles de :

 Beren et Lúthien ;
 Idril et Tuor ;
 Arwen et Aragorn.

Leurs lignes sont finalement réunies, comme le montre l'arbre généalogique résumé ci-dessous, par ce dernier mariage :

À la suite de l'intercession d'Eärendil auprès des Valar, il fut accordé à ses enfants, Elrond et Elros, de choisir leur race. Elrond choisit de devenir elfe, prenant ainsi le surnom d'Elrond le Peredhel, et Elros humain. Les enfants d'Elrond reçurent également le droit de choisir. Arwen choisit de renoncer à son immortalité pour embrasser la condition d'humaine par amour pour Aragorn.

Il y eut d'autres unions moins connues, comme celle de Mithrellas et d'Imrazôr à l'origine de la lignée princière de Dol Amroth.

Notes et références 

Peuple elfe de la Terre du Milieu

he:אלף (פנטזיה)#חצי אלף